Уругвай впервые принял участие в летних Олимпийских играх в 1924 году в Париже и с тех пор выступал на всех летних Олимпийских играх, кроме Игр в Москве в 1980 году. На зимних Олимпийских играх уругвайские спортсмены выступали только один раз в 1998 году в Нагано.

За время выступления на Олимпийских играх спортсмены Уругвая завоевали 10 олимпийских медалей: 2 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых. Все медали были завоёваны на летних Олимпийских играх. Единственные золотые медали были завоёваны в футболе в 1924 и 1928 годах.

Национальный олимпийский комитет Уругвая был образован в 1923 году и принят МОК в том же году.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Уругвая на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Уругвай на официальном сайте Олимпийского движения